Thietmar van Merseburg (graaf) (+932), graaf en markgraaf van Merseburg (-932)
 Thietmar van Meißen, markgraaf van de Noordmark (ca. 965), Meißen en Merseburg (976-978)
 Thietmar van Merseburg (bisschop) (975-1018), kroniekschrijver en bisschop van Merseburg (1009-1018)